Seelheim ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Seelheim (1884–1964), deutscher Geograph und Diplomat
 Rolf Seelheim (* 1950), deutscher Journalist

Seelheim ist der frühere Name von
 Großseelheim, einem Dorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Mittelhessen